Emmanuel Laurent "Manu" Petit (n. 22 septembrie 1970) este un fost fotbalist francez, care a jucat pe postul de mijlocaș la clubrile Monaco, Arsenal, Barcelona și Chelsea. El a reprezentat Franța la nivel internațional, marcând cel de-al treilea gol al cocoșilor galici în victoria cu 3–0 din Finala Campionatului Mondial de Fotbal 1998.

Palmares

Club
Monaco
 Ligue 1 (1): 1996–97
 Coupe de France (1): 1990-91

Arsenal
 FA Premier League (1): 1997–98
 FA Cup (1): 1997–98
 FA Charity Shield (2): 1998, 1999

Internațional
Franța
 Campionatul Mondial de Fotbal (1): 1998
 Campionatul European de Fotbal (1): 2000

Individual
 Jucătorul lunii în Premier League (1): aprilie 1998
 PFA Premier League Team of the Year (1): 1998-99

Ordine
 Légion d'honneur: 1998

Statistici carieră

Club

Internațional

Referințe

Legături externe

Nașteri în 1970
Francezi în viață
Fotbaliști francezi
Fotbaliști internaționali francezi
Fotbaliști ai AS Monaco FC
Fotbaliști ai Arsenal FC
Fotbaliști ai Chelsea FC
Fotbaliști ai FC Barcelona
Fotbaliști ai cluburilor din Franța
Mijlocași
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998